Hana Mandlíková e Martina Navrátilová erano le detentrici del titolo, ma solo la Navrátilová ha partecipato in coppia con Gigi Fernández.

La Fernández e la Navrátilová hanno battuto in finale 6–2, 6–4 Jana Novotná e Helena Suková.

Teste di serie 

  Jana Novotná /  Helena Suková (finale)
  Gigi Fernández /  Martina Navrátilová (campioni)
  Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (semifinali)
  Kathy Jordan /  Elizabeth Smylie (semifinali)
  Arantxa Sánchez Vicario /  Robin White (quarti di finale)
 n/a
  Patty Fendick /  Zina Garrison (terzo turno)
  Nicole Bradtke /  Elna Reinach (quarti di finale)

 Mercedes Paz /  Gabriela Sabatini (quarti di finale) 
 Mary Lou Daniels /  Wendy White-Prausa (terzo turno) 
 Lise Gregory /  Gretchen Magers (terzo turno) 
 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank-Nideffer (terzo turno) 
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (terzo turno) 
 Natalija Medvedjeva /  Leila Meskhi (quarti di finale) 
 Manon Bollegraf /  Brenda Schultz (terzo turno) 
 Katrina Adams /  Laura Gildemeister (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1990